Элеанор Фарджон (; 1881—1965) — английская детская писательница. Элеанор писала стихи, рассказы и повести, притчи и миракли, песенные тексты к оперным спектаклям для детей, но главным в её творчестве были сказки. Также на её счету ряд сатирических рассказов для взрослых.

Биография 

Элеанор Фарджон родилась в Англии 13 февраля 1881 года. Её родителями были английский писатель Бенджамен Фарджон и Маргарет Джейн (Джефферсон) Фарджон, дочь американского актёра Джозефа Джефферсона. Кроме Элинор, в семье было ещё трое мальчиков. В 1912 году в журнале «Панч» она начала публиковать свои стихи о Лондоне, которые в 1916 году были изданы первой отдельной книжкой писательницы «Детские песенки старого Лондона», впоследствии неоднократно переиздававшейся.

Широкую известность в СССР получила благодаря переводам её сказок «Седьмая принцесса» и «Хочу луну» (переводы Ольги Варшавер, Нины Демуровой и др.).

В 1955 году Элинор Фарджон была награждена за произведения для детей медалью Карнеги

В 1956 году по решению Международного совета по детской и юношеской литературе (IBBY) ЮНЕСКО Э. Фарджон стала первым лауреатом премии имени Ганса Христиана Андерсена. Эту награду неофициально называют детской «Нобелевской премией».

Элеанор скончалась на родине, 5 июня 1965 года, на 85-м году жизни.

Библиография 

 Пан-поклонение и другие стихотворения (1908)
 Душа Коль Никон (1914)
 Артур Рэкхем: Мастер на дому (1914)
 Цыган и имбирь (1920)
 Мартин Пиппин в яблоневом саду (1921)
 Верная Дженни Голубка и другие сказки (1925)
 Могучие мужи: Ахиллес, Юлий Цезарь, Беовульф, Гарольд (1925)
 Орехи и май (1925)
 Итальянское Пип-Шоу (1926)
 Калейдоскоп (1928)
 Сказка о Томе Колюшке (1929)
 Сказки Чосер: кентерберийские рассказы Сделано в прозе (1930)
 Сказки старой Нянюшки (1931)
 Ярмарка Святого Иакова: в «фантазия» (1932)
 Перкин с Коробейником (1932)
 Джим в угол и другие рассказы (1934)
 Питомник в девяностые годы (1935) (автобиография)
 Колибри: Роман (1936)
 Десять Святых (1936)
 Мартин Пиппин на лугу (1937)
 Чудеса. Геродот (1937)
 Одной ногой в волшебной стране: шестнадцать сказок (1938)
 Короли и королевы (1940) (стихи, написанные с её братом Гербертом Фарджоном)
 Новая книга дней (1941)
 Храбрая Старушка (1941)
 Хрустальная туфелька (1944) (пьеса)
 Ариадна и бык (1945)
 Серебро Кроншнепа (1949) (пьеса)
 Маленький Bookroom (1955)
 Хрустальный башмачок (1955) (новеллизации)
 Эдвард Томас: За Последние Четыре Года (1958)
 Серебрянка, или Напевы морской раковины (1953)

См. также 
 Астрид Линдгрен
 Туве Янсон

Примечания 

Детские писатели Великобритании
Английские писательницы XX века
Английские поэты
Детские поэты
Поэтессы по алфавиту
Поэтессы Великобритании
Поэтессы XX века
Сказочники XX века